Barney Furey – attore statunitense
 Dick Furey – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 James A. Furey – attore, cantante e impresario teatrale statunitense